Centraal Laboratorium (Suriname), het nationale laboratorium van Suriname
 Centraal laboratorium van de bloedtransfusiedienst, voormalig laboratorium van het Nederlandse Rode Kruis, thans Sanquin